Janssand steht für:

 Janssand (Sandbank), Sandbank in der Nordsee bei Spiekeroog
 Janssand (Schiff), Mehrzweckschiff für die Öl- und Schadstoffunfallbekämpfung